Sezon 2012/13 2. Fußball-Bundesligi - 39. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna zagrała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły bezpośrednio do 3. Ligi, a 16. drużyna zagrała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2012/13 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 Hertha BSC i Eintracht Brunszwik awansowały do Bundesligi 2013/14.
 1. FC Kaiserslautern przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2013/14.
 Dynamo Dresden wygrało swoje mecze barażowe i pozostało w 2. Bundeslidze 2013/14.
 SSV Jahn Regensburg i MSV Duisburg spadły do 3. Ligi 2013/14.
 * Po zakończeniu rozgrywek MSV Duisburg nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze w sezonie 2013/14 i w następnym sezonie będzie występował w 3. Lidze, dzięki czemu SV Sandhausen utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Baraż o awans do Bundesligi 

 TSG 1899 Hoffenheim wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 2013/14.
 1. FC Kaiserslautern przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2013/14.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 Dynamo Dresden wygrało mecze barażowe i pozostało w 2. Bundeslidze 2013/14.
 VfL Osnabrück przegrał mecze barażowe i pozostał w 3. Lidze 2013/14.

Zobacz też 
 Bundesliga 2012/13
 3. Liga 2012/13
 Regionalliga 2012/13
 Oberliga 2012/13

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Niemczech
2013 w Niemczech